Лікод (Lycodes) — рід окунеподібних риб родини Бельдюгові (Zoarcidae).

Види 
 Lycodes adolfi  (Nielsen & Fosså, 1993)
 Lycodes akuugun  (Stevenson & Orr, 2006)
 Lycodes albolineatus  (Andriashev, 1955)
 Lycodes albonotatus  (Taranetz & Andriashev, 1934)
 Lycodes bathybius  (Schmidt, 1950}
 Lycodes brevipes  (Bean, 1890)
 Lycodes brunneofasciatus  (Suvorov, 1935)
 Lycodes caudimaculatus  (Matsubara, 1936)
 Lycodes concolor  (Gill & Townsend, 1897)
 Lycodes cortezianus  (Gilbert, 1890)
 Lycodes diapterus  (Gilbert, 1892)
 Lycodes esmarkii  (Collett, 1875)
 Lycodes eudipleurostictus  (Jensen, 1902)
 Lycodes fasciatus  (Schmidt, 1904)
 Lycodes frigidus  (Collett, 1879)
 Lycodes fulvus  (Toyoshima, 1985)
 Lycodes gracilis  (Sars, 1867)
 Lycodes heinemanni  (Soldatov, 1916)
 Lycodes hubbsi  (Matsubara, 1955)
 Lycodes japonicus  (Matsubara & Iwai, 1951)
 Lycodes jenseni  (Taranetz & Andriashev, 1935)
 Lycodes jugoricus  (Knipowitsch, 1906)
 Lycodes knipowitschi  (Popov, 1931)
 Lycodes lavalaei  (Vladykov & Tremblay, 1936)
 Lycodes luetkenii  (Collett, 1880)
 Lycodes macrochir  (Schmidt, 1937)
 Lycodes macrolepis  (Taranetz & Andriashev, 1935)
 Lycodes marisalbi  (Knipowitsch, 1906)
 Lycodes matsubarai  (Toyoshima, 1985)
 Lycodes mcallisteri  (Møller, 2001)
 Lycodes microlepidotus  (Schmidt, 1950)
 Lycodes microporus  (Toyoshima, 1983)
 Lycodes mucosus  (Richardson, 1855)
 Lycodes nakamurae  (Tanaka, 1914)
 Lycodes nishimurai  (Shinohara & Shirai, 2005)
 Lycodes obscurus  (Toyoshima, 1985)
 Lycodes ocellatus  (Toyoshima, 1985)
 Lycodes paamiuti  (Møller, 2001)
 Lycodes pacificus (Collett, 1879)
 Lycodes palearis  |(Gilbert, 1896)
 Lycodes pallidus  (Collett, 1879)
 Lycodes paucilepidotus (Toyoshima, 1985)
 Lycodes pectoralis  (Toyoshima, 1985)
 Lycodes polaris  (Sabine, 1824)
 Lycodes raridens  (Taranetz & Andriashev, 1937)
 Lycodes reticulatus  (Reinhardt, 1835)
 Lycodes rossii  (Malmgren, 1865)
 Lycodes sadoensis  (Toyoshima & Honma, 1980)
 Lycodes sagittarius  (McAllister, 1976)
 Lycodes schmidti  (Gratzianov, 1907)
 Lycodes semenovi  (Popov, 1931)
 Lycodes seminudus  (Reinhardt, 1837)
 Lycodes sigmatoides  (Lindberg & Krasyukova, 1975)
 Lycodes soldatovi  (Taranetz & Andriashev, 1935)
 Lycodes squamiventer  (Jensen, 1904)
 Lycodes tanakae  (Jordan & Thompson, 1914)
 Lycodes teraoi  (Katayama, 1943)
 Lycodes terraenovae  (Collett, 1896)
 Lycodes toyamensis  (Katayama, 1941)
 Lycodes turneri  (Bean, 1879)
 Lycodes uschakovi  (Popov, 1931)
 Lycodes vahlii (Reinhardt, 1831)
 Lycodes yamatoi  (Toyoshima, 1985)
 Lycodes ygreknotatus  (Schmidt, 1950)

Посилання 
 Eschmeyer, William N.: Genera of Recent Fishes. California Academy of Sciences. San Francisco, Califòrnia, Estats Units. iii + 697. ISBN 0-940228-23-8. Any 1990.
 Eschmeyer, William N., ed. 1998. Catalog of Fishes. Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, núm. 1, vol. 1-3. California Academy of Sciences. San Francisco, Califòrnia, Estats Units. 2905. ISBN 0-940228-47-5.
 Helfman, G., B. Collette i D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Massachusetts (Estats Units), 1997.
 Knipowitsch, N., 1906: Ichthyologische Untersuchungen im Eismeer. I. Lycodes und Lycenchelys. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg v. 19 (núm. 1): 1-130, 1 pl.
 Moyle, P. i J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4a. edició, Upper Saddle River, Nova Jersey, Estats Units: Prentice-Hall. Any 2000.
 Nelson, J.S. 2006: Fishes of the world. Quarta edició. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, Nova Jersey, Estats Units. 601 p. ISBN 0471250317.
 Smitt, F. A., 1900: On the genus Lycodes. Annals and Magazine of Natural History (Series 7) v. 5 (núm. 25): 56-58.
 Smitt, F. A., 1901: On the genus Lycodes. Bihang till Kongl. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar. Estocolm, Suècia. v. 27 (núm. 4): 1-45, 1 pl.
 Taranetz, A. Ya. i A. Andriashev, 1935: Vier neue Fishcarten der Gattung Lycodes Reinh. aus dem Ochotskischen Meer. Zoologischer Anzeiger v. 112 (núms. 9-10): 242–253.
 Vladykov, V. D. i J.-L. Tremblay, 1936: Nouvelles espèces de Lycodes (Pisces, Zoarcidae) du Saint-Laurent et revision de toutes les espèces du même genre de l'Atlantique Occidental. Fauna et flora laurentianae, Station Biologique du Satin-Laurent. Quebec. Núm. 1: 1-45, Pls. 1-7.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes, 2a. edició, Londres: Macdonald. Any 1985.

Джерела 

 NCBI
 ITIS 
 World Register of Marine Species 
 Encyclopedia of Life
 ZipCodeZoo
 uBio
 Biodiversity Institute of Ontario
 Animal Diversity Web

Примітки 

Бельдюгові
Роди риб